Roman Meluzín, češki hokejist, * 27. junij 1972, Blansko, Češkoslovaška.

Meluzín je kariero začel pri klubu Ytong Brno v češkoslovaški drugi ligi v sezoni 1988/89. Leta 1990 je bil kot 74. izbran na NHL naboru s strani kluba Winnipeg Jets, toda v lini NHL ni nikoli zaigral. Večino kariere je igral v češki ligi za klube HC Brno, HC Zlín, Slavija Praga, HC Třinec in HC Šumperk, po eno sezono pa tudi za klube Tappara Tampere v finski ligi, ESC Moskitos Essen v nemški ligi in Slovan Bratislava v slovaški ligi.

Za češko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve zlati medalji, v letih 1996 in 1999. Na svetovnih prvenstvih je skupno odigral šestindvajset tekem, na katerih je dosegel po tri gole in podaje.

Pregled kariere

|-
| Ytong Brno
| Češkoslovaška 2. liga
| 88/89
|
| 16
| 6
| 4
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 34
| 4
| 6
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 3
| 6
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Brno
| Češkoslovaška 2. liga
| 90/91
|
| 30
| 14
| 8
| 22
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 0
| 4
| 4
| +6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 36
| 13
| 10
| 23
|
|
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 46
| 10
| 21
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ytong Brno
| Češkoslovaška 2. liga
| 92/93
|
|
| 1
| 2
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 93/94
|
| 44
| 10
| 16
| 26
|
|
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 94/95
|
| 49
| 24
| 25
| 49
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 95/96
|
| 34
| 11
| 16
| 27
|
| 10
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 96/97
|
| 50
| 15
| 31
| 46
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 97/98
|
| 50
| 17
| 21
| 38
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 98/99
|
| 47
| 24
| 27
| 51
|
| 12
|
| 11
| 5
| 2
| 7
|
| 6
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 99/00
|
| 54
| 25
| 25
| 50
| +15
| 8
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| -2
| 0
|-
| ESC Moskitos Essen
| Nemška liga
| 00/01
|
| 38
| 9
| 8
| 17
| -10
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 00/01
|
| 17
| 4
| 13
| 17
| +13
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 01/02
|
| 35
| 7
| 13
| 20
| +8
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 02/03
|
| 45
| 1
| 8
| 9
| -8
| 16
|
| 12
| 1
| 0
| 1
| -2
| 6
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 03/04
|
| 15
| 0
| 2
| 2
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Slovaška liga
| 03/04
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Brno
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 38
| 8
| 16
| 24
| +8
| 10
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|-
| HC Brno
| Češka 2. liga
| 05/06
|
| 50
| 9
| 14
| 23
| +4
| 16
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|-
| HC Brno
| Češka 2. liga
| 06/07
|
| 16
| 0
| 4
| 4
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Šumperk
| Češka 3. liga
| 06/07
|
| 29
| 10
| 18
| 28
|
| 18
|
| 11
| 7
| 8
| 15
|
| 12
|-
| HC Šumperk
| Češka 2. liga
| 07/08
|
| 43
| 9
| 20
| 29
| -10
| 28
|
| 8
| 1
| 5
| 6
|
| 8
|-
| HC Šumperk
| Češka 3. liga
| 08/09
|
| 42
| 14
| 16
| 30
|
| 71
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HC Šumperk
| Češka 2. liga
| 09/10
|
| 42
| 9
| 16
| 25
|
| 20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HC Šumperk
| Češka 3. liga
| 10/11
|
| 15
| 2
| 13
| 15
|
| 20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HC Šumperk
| Češka 2. liga
| 11/12
|
| 47
| 10
| 16
| 26
|
| 16
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1014
| bgcolor="#7FFF00" | 274
| bgcolor="#7FFF00" | 404
| bgcolor="#7FFF00" | 678
| bgcolor="#7FFF00" | +28
| bgcolor="#7FFF00" | 349
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 40
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Ytong Brno
Hokejisti HC Brno
Hokejisti HC Zlín
Hokejisti HK Slavija Praga
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti ESC Moskitos Essen
Hokejisti HC Třinec
Hokejisti HC Slovan Bratislava
Hokejisti HC Šumperk